Lawrenz steht für:

 Korbfabrik Berthold Lawrenz, deutsche Korbwarenfabrik

Lawrenz ist der Familienname folgender Personen:
 Antonie Lawrenz (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Arne Lawrenz (* 1964), deutscher Veterinär, Zoodirektor in Wuppertal
 Arthur Schmidt-Lawrenz (eigentlich Bruno A. Schmidt; 1897–1973), deutscher Maler
 Bernd Lawrenz (* 1945), deutscher Badmintonspieler
 Karin Bohle-Lawrenz (* 1957), deutsche Politikerin (SPD)
 Stefan Schmidt-Lawrenz (* vor 1973), deutscher Archäologe und Museumsleiter

Siehe auch:
 Lafrenz
 Laurenz
 Laverrenz